Сент-Катри́н-лез-Арра́с, Сент-Катрін-лез-Аррас () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Лілля, 3 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1394 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3403,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Катрин-лез-Аррас на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Катрин-лез-Аррас на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Катрин-лез-Аррас на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале